è un manga one-shot di cinque pagine, pubblicato da Akira Toriyama sul numero speciale di Weekly Shōnen Jump del gennaio 1982. La storia è interamente a colori.

Trama
La vicenda sembra ambientarsi nello stesso universo di Dragon Ball, popolato da dinosauri e animali antropomorfi, come una sorta di anticipazione in quanto la più famosa serie di Toriyama sarà pubblicata sulla stessa rivista due anni dopo. Il manga si apre con la dicitura: «Anno 2070 del calendario terrestre. Pianeta Umekobucha», preannunciando eventi straordinari. Subito dopo una ragazza fugge disperatamente da qualcuno, superando una serie di pericoli tra cui un dinosauro gigante che le taglia la strada. Pensando di essere al sicuro, finisce per farsi scoprire, ma alla fine la verità viene a galla: la ragazza stava semplicemente giocando a nascondino con i suoi amici. La storia si conclude con la rassicurante frase: «Nell'universo regnava la pace...».

Media
Pubblicato inizialmente su rivista, il manga è stato poi raccolto nel secondo volume di Toriyama World del 1988 e successivamente nel secondo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (secondo volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Akira Toriyama